Grupp A i Världsmästerskapet i fotboll 2006 pågick från 9 juni till 20 juni 2006. I gruppen spelade värdnationen Tyskland, Costa Rica, Ecuador och Polen. 

Vinnaren av denna grupp, Tyskland, mötte tvåan Sverige från Grupp B i åttondelsfinalen, och tvåan från denna grupp, Ecuador, mötte vinnaren England från Grupp B i åttondelsfinalen.

Tabell

Matcher

Tyskland mot Costa Rica 

{{Resultat med trupp|id=GER-CRC
|nr       = 1
|bild     = GER-CRC 2006-06-09.svg
|datum    = 9 juni 2006
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 1
|mål1     = Philipp Lahm Miroslav Klose Torsten Frings 
|mål2     =  Paulo Wanchope
|arena    = Allianz Arena
|spelplats= München
|publik   = 66000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Miroslav Klose
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Polen mot Ecuador 

{{Resultat med trupp|id=POL-ECU
|nr       = 2
|bild     = POL-ECU 2006-06-09.svg
|datum    = 9 juni 2006
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Carlos Tenorio Agustín Delgado
|arena    = Veltins-Arena
|spelplats= Gelsenkirchen
|publik   = 52000
|rapport2 =  Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Agustín Delgado
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Tyskland mot Polen 

{{Resultat med trupp|id=GER-POL
|nr       = 17
|bild     = GER-POL 2006-06-14.svg
|datum    = 14 juni 2006
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Oliver Neuville 
|mål2     = 
|arena    = Signal Iduna Park
|spelplats= Dortmund
|publik   = 65000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Philipp Lahm
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Ecuador mot Costa Rica 

{{Resultat med trupp|id=ECU-CRC
|nr       = 18
|bild     = ECU-CRC 2006-06-15.svg
|datum    = 15 juni 2006
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Carlos Tenorio Agustín Delgado Iván Kaviedes 
|mål2     = 
|arena    = AOL Arena
|spelplats= Hamburg
|publik   = 50000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Agustín Delgado
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Ecuador mot Tyskland 

{{Resultat med trupp|id=ECU-GER
|nr       = 33
|bild     = ECU-GER 2006-06-20.svg
|datum    = 20 juni 2006
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = 
|mål2     =  Miroslav Klose Lukas Podolski
|arena    = Olympiastadion
|spelplats= Berlin
|publik   = 72000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Michael Ballack
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Costa Rica mot Polen 

{{Resultat med trupp|id=CRC-POL
|nr       = 34
|bild     = CRC-POL 2006-06-20.svg
|datum    = 20 juni 2006
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Rónald Gómez 
|mål2     =  Bartosz Bosacki
|arena    = Niedersachsenstadion
|spelplats= Hannover
|publik   = 43000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Bartosz Bosacki
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Externa länkar
 

Grupp A
Sportevenemang i Gelsenkirchen
Sportevenemang i München
Sportevenemang i Hamburg
Sportevenemang i Hannover
Sportevenemang i Berlin
Sportevenemang i Dortmund
München under 2000-talet
Gelsenkirchen under 2000-talet
Berlin under 2000-talet
Hamburg under 2000-talet
Dortmund under 2000-talet